

Geografia 
 Cantone di Uzel – divisione amministrativa storica francese dell'Arrondissement di Saint-Brieuc
 Grâce-Uzel – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna
 Uzel – comune francese nel dipartimento delle Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna

Altro 
 Tugoj uzel – film del 1956 diretto da Michail Abramovič Švejcer